Chotěšov, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Chotěšov, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem